Příjmení Braine má více nositelů:

Bernard Braine (1914–2000), britský politik
John Braine (1922–1986), anglický romanopisec
Pierre Braine (1900–1951), belgický fotbalista
Raymond Braine (1907–1978), belgický fotbalista